Джозеф Педлоски (; род. 7 апреля 1938, Патерсон, Нью-Джерси) — американский физический океанограф, специалист в области гидродинамики океана.
Член НАН США (1985), доктор философии (1963), сотрудник  (с 1979), ныне эмерит, прежде профессор Чикагского университета и преподаватель Массачусетского технологического института, выпускником которого является. Отмечен  Американского метеорологического общества (2005) и  Американского геофизического союза (2011).

Биография 
Ученик Дж. Чарни, , .
В Массачусетском технологическом институте получил степени бакалавра (1960), магистра (1960) и доктора философии по метеорологии (1963).
С того же 1963 года ассистент-профессор, в 1967—1968 гг. ассоциированный профессор на кафедре математики альма-матер.
С 1968 года ассоциированный профессор, в 1972-79 гг. полный профессор кафедры геофизических наук Чикагского университета.
С 1979 года старший научный сотрудник и профессор океанографии , где впервые оказался двумя годами ранее, в 1977 году, как приглашённый исследователь — Гуггенхаймский стипендиат.
Подписант Открытого письма об изменении климата от обеспокоенных членов НАН США (2016).

Член Американской академии искусств и наук (1996), иностранный член Academia Europaea (2000).
Фелло Американского метеорологического общества (1981), Американского геофизического союза (1986), Американской ассоциации содействия развитию науки (1997).

Лауреат программы Фулбрайта (1994-95).
Отмечен Meisinger Award Американского метеорологического общества (1970),  Американского метеорологического общества (2005),  Американского геофизического союза (2011).

Автор более ста рецензированных публикаций.

Женат.

Примечания

Ссылки 
 https://directory.whoi.edu/profile/jpedlosky/
 https://honors.agu.org/winners/joseph-pedlosky/

Физические океанологи
Океанологи США
Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Иностранные члены Европейской академии
Доктора философии по метеорологии
Члены Американского метеорологического общества
Преподаватели Чикагского университета
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Стипендиаты Фулбрайта
Награждённые Золотой медалью имени Свердрупа